Az alvorada portugál szó jelentése napkelte.

 Alvorada, község Brazíliában, Rio Grande do Sul államban
 Alvorada, község Brazíliában, Tocantins államban
 Alvorada, dokumentumfilm

Hasonló
 Alvorada d'Oeste, község Brazíliában, Rondônia államban
 Alvorada do Norte, község Brazíliában, Goiás államban
 Alvorada do Sul, község Brazíliában, Paraná államban
 Alvorada do Gurguéia, község Brazíliában, Piauí államban
 Alvorada de Minas, község Brazíliában, Minas Gerais államban
 Palácio da Alvorada, a brazil elnök rezidenciája